Pina – rzeka na Białorusi, lewy dopływ Prypeci
 Pina – komitet rozwoju wsi w Nepalu w strefie Karnali w dystrykcie Mugu
 Pina – film muzyczny z 2009 roku, reż. Wim Wenders